Coruche é uma designação comum a várias coisas diferentes:

 Coruche, município português
 Coruche (Aguiar da Beira), freguesia
 Coruche (freguesia)

Desambiguações de topônimos